Епи́скоп Васи́лий (, в миру Василе Коман, ; , Дял, Алба — 10 июля 1992, Орадя) — епископы Румынской православной церкви, епископ Орадский.

Биография 
Родился в Рождество 1912 года в селе Холм Кырника, жудец Альба, в крестьянской семье Йоана и Йоаны. Обучался в начальной школе в родном селе, а средние курсы в лицее им. Аурела Влайку в городе Орэштие. Будучи лицеистом, присутствовал вместе со своим отцом на Великом собрании в Алба-Юлии 1 декабря 1918 года.

В 1930 поступил в Богословскую академию имени Андрея Шагуны в Сибиу, которую окончил в 1934 году, защитив дипломную работу «доктрина о чистилище и борьба с ней» («Doctrina despre purgatoriu și combaterea ei»). В 1934—1935 учебном году в качестве стипендиата Сибиуской архиепископии по призыву митрополита Николая (Бэлана) и ректора Николая Колана прошёл курсы факультета естественных наук Клужского университета.

28 февраля 1936 года он был рукоположен в сан священника прихода Сирни в жудеце Брашов, где он служил до 1 сентября 1937 года. Прошел курс учительской семинарии при Университете Клужа и в 1937 году в Яссах выдержал экзамен на право быть учителем.

В 1937 году он поступил в образование, как учитель религии, в Брашов, до 1942 года, когда был назначен священником прихода Брашова-крепости.

В 1944 году он поступил в докторантуру на богословский факультет в Бухаресте, получив в 1947 году звание доктора богословия, защитив диссертацию под названием «Молитвы за вождя и власти государства в христианском культе» («Rugăciunile pentru căpetenia și autoritățile statului în cultul creștin») и удостоился звания Magna Cum Laude.

С 1 января 1957 года и до избрания епископом, в течение четырнадцати лет заключенным был протопопом*(благочинным) Брашова, в течение которого он осуществляет замечательную деятельность и накапливает особенно богатый и плодотворный пастырский и административный опыт, который он будет использовать в полной мере, став епископом.

Оводовел, после чего, оценивая достижения священника, профессора и протоиерея доктора Василия Комана, его решено было рукоположить в епископский сан. 13 декабря 1970 года Церковная избирательная коллегия избрала его достоинство епископом Орадским. 21 декабря того же года был в Монастыре Шимбата-де-Сус. 27 декабря того же года состоялась его епископская хиротония. 10 января 1971 года состоялась его интронизация.

Возглавив Орадскую епархию, он обнаружил более 100 вакантных приходов, поэтому с самого начала уделял особое внимание приходам и священникам, направляя их, исследуя и управляя ими, чтобы осуществлять как можно более плодотворную пастырско-миссионерскую работу в приходах. За 21 год архипастырской деятельности в Орадской епархии было построено 54 новых церкви, к которым прибавилось 160 новых приходских домов, 4 протопоские резиденции и гостиница для священников. За этот период было расписано 260 церквей, и отремонтированы практически почти все 900 церквей в епархии.

В то же время долгие годы он руководил делегацией Румынской Церкви в диалоге с лютеранской церковью. Он также возглавлял комиссию Святого Синода, которая занимается пасторально-миссионерской деятельностью и борьбой с сектантским прозелитизмом.

После 1989 года, несмотря на возраст и ослабление здоровья, Преосвященный Василий не опровергает ценность своей личности. Ещё в январе 1990 года возрождается старый церковный журнал прихода Орадии, румынский закон. В феврале 1990 года инициирует возобновление и ремонт больничной церкви. Вместе со старым другом и сотрудником той же талии, г-н ректор Университета Орадя, профессор. др. Инг. Венгерский Теодор возродил богословский факультет для подготовки будущих священников, учителей религии и социальных работников.

Скончался 10 июля 1992 года после 35 лет священства и 21 года служения епископом Орадским.

Библиография 
 книги
 Adevărul ortodox şi gresala sectară despre Sfânta Tradiţie. — Sibiu, 1941. — 60 p.
 Religie şi caracter. — Braşov, 1944. — 128 p.
 Religie şi caracter. — Oradea, 1992. — 120 p.
 Exorciştii în Dreptul bisericesc. — Braşov, 1945. — 39 p.
 Hristos în familie. — Braşov, 1945. — 150 p.
 Cartea în slujba păstoririi creştine. — Sibiu, 1947. — 68 p.
 Rugăciunile pentru autoritățile Statului în Cultul Creștin. — Cluj Napoca: Editura «Renașterea», 2007. — 126 p.
 Glasul credinței — cuvântări apologetice pentru întărirea credinței în Dumnezeu. — Sibiu: Editura Andreiana, 2011. — 190 p.

 статьи
 Raportul dintre rugăciunile pentru morţi şi purgatoriu // Revista Teologică, an. XXIX, 1939. — nr. 10-11. — p. 426—441;
 Mitropolitul loan Meţianu. La 50 de ani de la moarte // Mitropolia Ardealului, an. XI, 1966. — nr. 1−3. — p. 23-37;
 Insemnătatea cultural şi religioasă a tipăriturilor coresiene // Mitropolia Moldovei şi Sucevei, an. XLVI, 1970. — nr. 10—12. — p. 659—681;
 Răspândirea cărţilor de cult de la Râmnic în parohiiie din Tara Bârsei // Mitropolia Olteniei, an. XXIII, 1971, nr. 9—10. — p. 627—633;
 Rugăciunile pentru autorităţile statului în cultul creştin // Mitropolia Banatului, an. XX, 1970. — nr. 10—12. — p. 659—681; an, XXIII, 1973. — nr. 7-9. — p. 393—414; an. XXIX, 1979, nr. 7-9. — p. 441—460; an. XXX, 1980. — nr. 4-6. — p. 225—238; an. XXX, 1980. — nr. 7-9. — p. 425—439;
 Pentru o preoţie slujitoare // Mitropolia Ardealului, an. XVI, 1971. — nr. 9—10. — p. 651—663;
 Caracterul tradiţie în Ortodoxie // Mitropolia Ardealului, an. VII, 1972. — nr. 9—10. — p. 708—714;
 Slujirea învăţătorească a Bisericii în zilele noastre // Mitropolia Ardealului, an. XIX, 1974. — nr. 7−9. — p. 390—403;
 Episcopul Roman Ciorogariu luptător pentru libertatea şi dreptatea poporului român din Transilvania // Mitropolia Ardealului, an. XXI, 1976. — nr. 7-9. — p. 628—636;
 Însemnătatea Sfintei Liturghii în Viaţa credincioşilor // Mitropolia Olteniei, an. XXVIII, 1976. — nr. 3-4, — p. 175—185;
 Sfântul Vasile cel Mare păstor de suflete // Mitropolia Banatului, an. XXIX, 1979. — nr. 4-6. — p. 264—274;
 Însemnătatea Scripturii şiTradiţiei în cultul Bisericii ortodoxe // «Ortodoxia», an. XXXII, 1980. — nr. 4. — p. 582—600;
 Lucrarea Sfântului Duh în Liturghie // «Mitropolia Ardealului», an. XXVI, 1981. — nr. 4-6. — p. 257—277;
 Locul şi rostul preotului în parohie. Câteva îndrumări pastorale pentru timpul de acum // «Mitropolia Ardealului», an. XXVI, 1981. — nr. 7−9. — p. 479—491;
 Prezenta Bisericii în lume // Mitropolia Ardealului, an. XXVII, 1982. — nr. 1-3. — p. 90-103;
 Mântuirea în Isus Hristos prin Bseric // «Ortodoxia», an. XXXVII, 1985. — nr. 2. — p. 345—366.

Примечания

Литература 
 Episcopul dr. Vasile Coman al Oradiei — 20 de ani de la înveşnicirea sa. Coordonatori Dumitru Megheşan, Emil Cioară. Oradea, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2012, — 361 p.
 Cristian Muntean. Episcopul dr. Vasile Coman — un cărturar misionar. TR, 2013, 161, — nr. 41-44, — p. 1, 6.
 Gheorghe Nemeş. Un buchet de amintiri despre episcopul dr. Vasile Coman al Oradiei (A bunch of memories about bishop Vasile Coman of Oradea PhD). LR, 2013, — nr. 1, — p. 42-46.
 Petru Ardelean Slujind lui Dumnezeu și oamenilor: Episcopul Vasile Coman al Oradiei // Crisia, XLV, 2015, p. 183—195

Епископы Орадские и Бихорские